Akone ima više značenja:
 Akone (Firenca)
 Akone (Ređo di Kalabrija)